Původním významem slova Babylon (Babylón) bylo pojmenování historického sídla citovaného v bibli:
 Babylón – starověké město, hlavní město jižní Mezopotámie
Ve spojitosti s událostmi popisovanými v bibli se výraz „Babylon“ používá ve smyslu – neorganizované a nepřehledné shromáždění lidí.
další historické významy
 Babylon (Káhira) – pevnost v Káhiře v dobách nadvlády Římanů a Byzance  
 Babylón (guvernorát) – irácký guvernorát

Novodobě slovo Babylon bylo použito:
v kultuře
 Babylon (hudební skupina) – česká folková hudební skupina
 Babylon (slovenská skupina) – slovenská rocková hudební skupina
 Babylon (časopis) – studentský časopis na Univerzitě Karlově
 Babylon (Jaromír Nohavica) – hudební album Jaromíra Nohavici z roku 2003
 Babylon (píseň) – popová píseň z repertoáru Karla Gotta – v originále Rivers of Babylon od The Melodians z roku 1970, proslavená coververzí od Boney M z roku 1978
 Babylon (muzikál) – muzikál autorské dvojice Zdeněk Merta a Stanislav Moša
 Babylon 5 – americký televizní sci-fi seriál
 Guy Babylon – americký hudebník
 Babylon (film) – americký film z roku 2022, režie Damien Chazelle

jako místopisný název často užívaný v křesťanském světě v Česku: sídla:

 1. Babylon (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice 
 2. Babylon (Holany) – lokalita vsi Hostíkovice části městyse Holany v okrese Česká Lípa 
 3. Babylon (Hrubá Skála) – lokalita obce Hrubá Skála v okrese Semily 
 4. Babylon (Sobotka) – lokalita vsi Stéblovice části města Sobotka v okrese Jičín 
 5. Babylon (Hřivice) – lokalita obce Hřivice v okrese Louny 

kopce:
 10. Babylon (Východolabská tabule, 281 m) – vrch východně od obce Třesovice v okrese Hradec Králové 
 11. Babylon (Chřiby, 467 m) – vrch severně od obce Staré Hutě v okrese Uherské Hradiště 
 12. Babylon (Švihovská vrchovina, 497 m) – vrch severně od vsi Koryta části obce Bezděkov v okrese Klatovy
 13. Babylon (Hornosvratecká vrchovina, 506 m) – vrch severovýchodně od obce Kaly v okrese Brno-venkov, na kterém se nacházela stejnojmenná rozhledna
 14. Babylon (Benešovská pahorkatina, 547 m) – vrch západně od obce Radětice v okrese Příbram
 15. Babylon (Brtnická vrchovina, 564 m) – vrch nad vsí Svatoslav části městyse Luka nad Jihlavou v okrese Jihlava 
 16. Babylon (Železné hory, 604 m) – vrch jihovýchodně od vsi Rovný části obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 17. Babylon (Hornosvratecká vrchovina, 626 m) – vrch západně od vsi Lískovec části obce Ujčov v okrese Žďár nad Sázavou 
 18. Babylon (Kozákovský hřbet, 631 m) – vrch jihozápadně od města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily 
 19. Babylon (Hornosvratecká vrchovina, 657 m) – vrch se stejnojmennou rozhlednou východně od obce Kozárov v okrese Blansko 
 20. Babylon (Drahanská vrchovina, 677 m) – vrch východně od obce Horní Štěpánov v okrese Prostějov
 21. Babylon (Drahanská vrchovina, 686 m) – vrch východně od obce Protivanov v okrese Prostějov

rozhledny:
 (19.) Babylon (rozhledna, okres Blansko) – rozhledna na stejnojmenném kopci východně od obce Kozárov v okrese Blansko 
 22. Babylon (rozhledna, okres Třebíč) – rozhledna na Zeleném kopci východně od obce Kramolín v k.ú. Kladeruby nad Oslavou v okrese Třebíč 
 (13.) Babylón (rozhledna, okres Brno-venkov) – zaniklá rozhledna na stejnojmenném kopci u obce Kaly v okrese Brno-venkov

a další místa:
 (1.) Babylon (rybník) – rybník severovýchodně od vsi Babylon v okrese Domažlice
  Babylon (přírodní rezervace) – chráněné území před vyhlášením NP České Švýcarsko v okrese Děčín 
 23. Babylon (vyhlídka) – vyhlídka na vrchu Babí lom (Kyjovská pahorkatina) jižně od obce Věteřov v okrese Hodonín 

nebo je součástí názvu:
 25. Na Babyloně (563 m) (Javořická vrchovina) – vrch východně od obce Bednárec v okrese Jindřichův Hradec 
 26. Na Babylónu (598 m) (Brtnická vrchovina) – vrch na severovýchodním okraji obce Vysoké Studnice v okrese Jihlava 
 27. Ranský Babylon (673 m) (Hornosázavská pahorkatina) – vrch nad vsí Staré Ransko části městyse Krucemburk v okrese Havlíčkův Brod 
 30. Velký Babylon – lokalita města Hartmanice v okrese Klatovy 
 (30.) Malý Babylon – lokalita města Hartmanice v okrese Klatovy 
 31. U Babylonů – lokalita obce Vacovice v okrese Strakonice 
 (18.) K Babylonu  – ulice ve městě Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 32. Centrum Babylon Liberec – zábavní a hotelový komplex v Liberci 
 33. Boží muka „V babylonu“ – boží muka na jižním okraji vsi Svařenov časti města Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou

Související články 
 Babylonie
 Babylónský talmud
 Babylonský král
 Babylonský chaldejský patriarchát
 Babylónská astrologie
 Babylónská rybka
 Babylonská říše
 Babylonská věž
 Babylonské zajetí
 Babylonské zajetí církve

Externí odkazy